Pirayú es el nombre de:

 el distrito Pirayú del departamento de Paraguarí, Paraguay;
 el pez caraciforme también llamado dorado o damita (Salminus brasiliensis).